Interplay bezeichnet:

 Interplay (Album), Jazzalbum von Bill Evans (1962)
 Interplay Entertainment, US-amerikanischer Spieleentwickler und -publisher